Блажков — фамилия.

Известные носители:
 Блажков, Игорь Иванович (род. 1936) — украинский дирижёр.